Gabriel Filipczak (inżynier)
 Gabriel Filipczak (polityk)